WEBrick — это библиотека, написанная на языке программирования Ruby и предоставляющая набор базовых HTTP-сервисов. WEBrick была написана Takahashi Masayoshi в соавторстве с Gotou Yuuzou, а также при участии других разработчиков со всего мира, в соответствии с моделью открытого программного обеспечения. Библиотека также содержит код для создания базовых сервисов, работающих и по другим протоколам, нежели по HTTP.

Библиотека используется программным каркасом Ruby on Rails для тестирования приложений в процессе их разработки. Несмотря на свою популярность, WEBrick заслуживает критики за полное отсутствие документации внутри своего кода.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WEBrick
 Gnome’s Guide to WEBrick

Веб-программирование
Веб-серверы
Свободное программное обеспечение, написанное на Ruby
Свободные библиотеки программ